Шлемы черниговского типа — шлемы типа II по классификации Кирпичникова, существовали в X—XIII веках в странах Восточной Европы. Эти шлемы имели сфероконическую форму и были склёпаны из четырёх металлических сегментов.

Данные шлемы вытеснили конические шлемы норманнского типа, поскольку давали значительно более хорошую защиту от ударов сверху — удар приходится под углом к поверхности, поэтому соскальзывает. Это свойство было важным в условиях конного боя.

Конструкция 

Эти шлемы склёпывались из четырёх железных пластин толщиной 1,2—1,7 мм, снизу стягивающихся обручем. В этом обруче были вырезаны прямоугольные петли и внутри пропущен металлический пруток для крепления кольчужной бармицы. Навершием шлема была втулка, которая, возможно, иногда служила для плюмажа; она приклёпывалась сверху к тулье. Передняя и задняя пластины наклёпывались на боковые, они имели узорные, волнистые края. Каждый выступ этих краёв приклёпывался полушаровидной заклёпкой. Края соединения пластин тульи прокладывались позолоченной медной лентой. Отличительной чертой этих шлемов также является украшение. Сегменты тульи покрывались золочёной медью, а поверх — фигурными металлическими накладками. Ряд шлемов имели с боков квадратные бляшки с небольшим выступом, своего рода маленькие умбоны, защищавшие бармицу. Отличительной чертой также является украшение в виде трилистника или трезубца на челе, в которой центральная фигура была немного выше боковых. Квадратные умбоны, трилистник, обод и навершие могли серебриться. Как правило, не имели наносников, хотя известен поздний образец со стрелкой для защиты носа. Высота корпуса составляла 18—22 см, общая высота — 25—29 см.

Происхождение 
Аналоги отдельных особенностей имеются на шлемах многих народов этого и более раннего периода. К таким особенностям относятся волнистые края сегментов, покрытие шлемов золочёной медью, четырёхсегментная конструкция тульи, налобный трилистник, элементы декора. Например, шлем из древнемадьярского захоронения IX—X в. у села Манвеловка Васильковского района Днепропетровской области отличается тульёй из четырёх склёпанных пластин, в основании скреплённых обручем, а сверху к тулье на 4 заклёпках крепилась втулка. Обрез пластин волнообразный, по краю — медная прокладка. В налобной части шлем украшен фигурой в виде трезубца, к которой крепился наносник. На территории Краснодарского края было найдено 3 бронзовые умбоновидные пластины со следами золочения и лужения, а одна обнаружена при раскопках Саркела; находки датируются X—XI веками и связываются с тюрками. Аналогичный черниговским шлем нашли в Бобруйске при работах в порту на реке Березине.

Ранние археологические находки шлемов черниговского типа датируются X веком. Историки пришли к общему выводу, что они возникли на Руси под влиянием азиатских шлемов посредством тюркских народов, и во второй половине X века были переняты соседями — подобные шлемы встречаются в Польше, Самбии, Венгрии. В Польше они приобрели большую популярность, поэтому она стала вторым центром их производства. На Руси эти шлемы были принадлежностью знатных дружинников и получили распространение не только на юге, но и на севере, включая Новгородские земли. На западе шлемы черниговского типа применялись до XII века, в самой Руси — до середины XIII века.

Галерея

Каталог

Примечания

Литература 

 
 Кирпичников А. Н., «Восстановленная антикварная воинская редкость. Новые наблюдения о раннесредневековых золочёных шлемах» // Дьнєслово: Збірка праць на пошану дійсного члена Національної академії наук України Петра Петровича Толочка з нагоди його 70-річчя. Институт археологии НАН Украины, Киев, 2008.

См. также 

 Шелом

Средневековые шлемы
Черниговское княжество